Les Meuniers steht für:

 Les Meuniers, Ortschaft in der Gemeinde Bois-d’Amont (Jura), Département Jura, Frankreich
 Les Meuniers, Ortschaft in der Gemeinde Seytroux, Département Haute-Savoie, Frankreich